Рашид-бек Исмаил оглы Эфендиев (; ) — азербайджанский педагог, писатель и этнограф.

Биография 
Окончил в 1882 году Горийскую семинарию, в 1900 году — Александровский учительский институт в Тифлисе. В 1900—1917 гг. преподавал азербайджанский язык в Горийской семинарии. С 1918 г. — директор Учительской семинарии, открывшейся в г. Баку. Автор учебников «Ушаг бахчасы» (1898), «Бесиратул-атфал» (1901). В 1920 г. назначен директором Педагогического института города Нуха.

В 1926—1933 годы преподаёт русский язык. I часть «Вэтэн дили» («Родная речь») написана рукой Рашида бека Эфендиева. В «Вэтэн дили» («Родная речь») (I часть) включен его перевод басни И. А. Крылова «Лисица и Виноград». Сын Мамед Эфендиев также стал педагогом.

Книги Эфендиева в Музее истории Азербайджана

См. также 
 Наджафова, Назлы Мамедага кызы

Примечания 

Педагоги Азербайджана
Писатели Азербайджана